Het Twents volkslied is geschreven door J.J. van Deinse.

Hij schreef de tekst rond 1926, maar hij vond het zelf 'niet zo'n grote verdienste'. Toch sloeg het meteen aan. Naar de melodie hoefde hij niet lang te zoeken: Bij de Aapclub (een club van zonen in Enschede van vooral fabrikanten) waar Van Deinse veel vertoefde, werd het Duitse studentenlied Ergo bibamus vaak gezongen. Op de melodie van dit lied dichtte Van Deinse de nieuwe tekst. 

Het lied is uit het Nederlands in het Twents vertaald door G.B. Vloedbeld)

Tekst 

Twente
Nederlands subnationaal volkslied